Chrysalis kan staan voor:
verpopping
Chrysalis Records, een platenlabel
Chrysalis (Man on Fire), album van Man on Fire
Chrysalis (Nahemah), album van Namadeh
Chrysalis (film), een film uit 2007